Cazaci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 
 Cazaci (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Cazaci (Neamț), Dorf im Kreis Neamț